Жибек Жолы ( — Шёлковый путь) — названия географических объектов в Казахстане.

Населённые пункты 
 Жибек Жолы (бывшая Александровка) — село в Аршалынском районе Акмолинской области.
 Жибек Жолы (бывшая Королёвка) — село в Байзакском районе Жамбылской области.
 Жибек Жолы (бывшее Кирово) — село в Жетысайском районе Туркестанской области.
 Жибек жолы (бывшее Притрактовое) — село в Сайрамском районе Туркестанской области.
 Жибек жолы (бывшее Полторацкое) — село в Сарыагашском районе Туркестанской области.

Улица 
 Улица Жибек Жолы — в Алматы.
 Проспект Жибек-Жолу — в Бишкеке.
 Проспект Жибек Жолы — в Шымкенте.

Станция метро 
 Жибек Жолы — станция Алматинского метрополитена.